Beskid (ukr. Бескiд, ros. Бескид) – wieś na Ukrainie w Bieszczadach Wschodnich w rejonie skolskim obwodu lwowskiego na wysokości 833 m n.p.m., 158 km na południowy zachód od Lwowa, 45 km od Skolego.

Przed wojną wieś znajdowała się na terenie Polski, w woj. stanisławowskim, powiecie skolskim. Stacjonowała tu placówka Straży Celnej „Beskid”. Po wojnie na terenie ZSRR, potem na Ukrainie. Położona jest tu stacja na trasie Lwów – Stryj – Skole – Mukaczewo, ostatnia przed kaskadą tuneli. Na stacji zatrzymują się wszystkie pociągi podmiejskie ze Stryja, Skolego i Mukaczewa. Od razu za stacją pociągi jadące w stronę Mukaczewa wjeżdżają w Tunel Beskidzki o długości 1847 m, potem przez kolejne dwa mniejsze tunele i duży zakręt – po drodze na prawo widok na Wielki Wierch (1598 m) – pociąg wjeżdża na Zakarpacie.

Linki zewnętrzne 
 Rozkład jazdy pociągów przez stację Beskid

Rejon skolski
Wsie w obwodzie lwowskim